

Persone 
 Birgit Radochla – ex ginnasta tedesca
 Helmut Radochla – ginnasta tedesco
 Steffen Radochla – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada tedesco